stokłosa – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych

Osoby:
 Henryk Stokłosa (ur. 1949) – polski przedsiębiorca i działacz polityczny
 Janusz Stokłosa (ur. 1954) – polski pianista i kompozytor